Правительство Таджикистана () — высший исполнительный орган государственной власти Таджикистана. В соответствии со статьей 64 Конституции Таджикистана главой правительства является Президент Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» структура правительства состоит из министерств и государственных комитетов Республики Таджикистан. 

В соответствии со статьей 73 Конституции в состав правительства входят: премьер-министр, его первый заместитель и заместители, министры, председатели государственных комитетов.

В соответствии со статьей 69 Конституции премьер-министр и другие члены правительства назначаются и освобождаются президентом и утверждаются Высшим Собранием Таджикистана.

В результате административной реформы 2013 года уточнён статус и распределение функций между министерствами и агентствами. Кроме того, республиканские органы исполнительной власти разделены на находящиеся в ведении президента (так называемые силовые ведомства) и на находящиеся в ведении правительства.

Состав

Примечания 

Правительство Таджикистана